Кищук Наталія (* 1968) — українська велосипедистка; учасниця Олімпійських ігор.
 Кищук Олег Євгенович (* 1976) — український громадський та політичний діяч.